Истинная любовь:

Фильмы и сериалы 
  — американский фильм 1989 года.
  — британский фильм 2002 года.
  — американо-итальянский фильм 2012 года.
  — эпизод американского телесериала Бухта Доусона.
 Истинная любовь — мексиканский телесериал.
  — британский телесериал.

Литературные произведения 
 Истинная любовь — рассказ Айзека Азимова.

См. также 
 True Love
 Настоящая любовь